Amoenitátes Académicae — десятитомна праця Карла Ліннея (1707—1778): збірка дисертацій, написаних Ліннеєм та його студентами та учнями під керівництвом Ліннея.

Історія 
У жовтні 1741 року Карл Лінней  з сім'єю переїхав до Уппсали. До Ліннея в Уппсальський університет приїхало багато учнів, молодих натуралістів із Швеції та інших країн; більшість з них захищали дисертації на право отримання вченого ступеня. Теми дисертацій належать до різних галузей природознавства (ботаніки, зоології, хімії, антропології, медицини, мінералогії та інших), при цьому значна частина дисертації, як правило, була написана Ліннеєм і лише менша частина власне студентом. Завершені дослідження обговорювали для затвердження їх публікації, яка також називалася дисертацією. Збірка цих праць була опублікована під загальною назвою «Amoenitates academicae». Видання містить 186 дисертацій-ессе (з них 19 перекладено англійською мовою), написаних, в основному, Ліннеєм та захищених його учнями (імена учнів вказані на титульних листках).

Перший том з'явився у 1749 році під назвою "Amoenitates Academicae, seu, Dissertationses variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae".
Карл Лінней керував виданням перших семи томів (з 1749 до 1769 року), після його смерті останні три томи опублікував його учень, німецький медик та натураліст Йоган Хрістіан Даніель фон Шребер (з 1785 до 1790 року).

Список дисертацій

Примітки

Посилання 
 Том 1 на botanicus.org 
 Amoenitates Academicae, томи 1—7 у бібліотеці Gallica 
 Amoenitates Academicae, том 8  в Google Books
 Amoenitates Academicae, том 9  в Google Books
 Amoenitates Academicae, том 10  в Google Books

Книги з ботаніки
Карл Лінней